Thaumastognathia är ett släkte av kräftdjur. Thaumastognathia ingår i familjen Gnathiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Thaumastognathia